Svintjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svintjärnen (Älvsåkers socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun och Marks kommun,  (8,05 ha)
Svintjärnet, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Svintjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (3 ha)
Svintjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Svintjärnen (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Svintjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Svintjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Svinsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn